Напичи има више значења:

 Напичи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику